Zwimpfer ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Zwimpfer (1928–2013), Schweizer Politiker (CVP)
 Hans Zwimpfer (1930–2017), Schweizer Architekt